Кентен:

Фамилия 
  (род. 1946) — французский политик, депутат Национального собрания (с 1997).
 Кентен, Иван (род. 1970) — швейцарский футболист.
  (1880—1957) — французский лучник, участник летних Олимпийских игр (1920).
 Кентен, Рене-Пьер (род. 1943) — швейцарский футболист.
  (род. 1946) — французская сценаристка и кинорежиссёр, лауреат премии «Сезар» за лучший сценарий (1989).
  (род. 1969) — французская легкоатлетка, чемпионка Франции (1992, 1995—1998) и Средиземноморских игр (1993) в беге на 1500 м.

Топоним 
 Кентен — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Кентен — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.

См. также